Red Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
 Red Rock Township (Iowa)
 Red Rock Township (Minnesota)
 Red Rock Township (Oklahoma)
 Red Rock Township (South Dakota)